Квин Ан има више значења:
 Квин Ан (округ Принс Џорџс, Мериленд)
 Квин Ан (округ Квин Анс, Мериленд)